Asfaha ist der Nachname von:
 Abraha Asfaha, eritreischer Politiker
 Yemane Asfaha Gebremedhin (* 1979), eritreischer Fußballschiedsrichter